Манган, также Мэнган или Мэнгэн (, ):
 Манган (манганум) — устаревшее название химического элемента марганец.
  — столица района Северный Сикким индийского штата Сикким.

Люди 
  (1915—1993) — американский спортивный ходок, участник летних Олимпийских игр 1936 года.
  (1803—1849) — ирландский поэт.
  (1927—2013) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе сборной графства Голуэй (1956).
  (1929—2007) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс» и «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1983) — канадский музыкант, лауреат премий «Джуно» в категориях «Альтернативный альбом года» (за альбом Oh Fortune) и «Прорыв года» (2012).
 Манган, Кадер (; р. 1983) — сенегальский футболист.
  — ирландский военный деятель, начальник штаба Сил обороны Ирландии (2000—2004).
  (род. 1975) — американский регбист, игрок национальной сборной.
  (род. 1997) — американская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2018 года.
  (ум. 1906) — ирландский политик, лорд-наместник графства Мит (1894—1906).
  (род. 1976) — камерунский футболист, игрок национальной сборной Камеруна и чемпионата Греции в составе клуба «Ксанти».
 Мэнгэн, Стивен (род. 1968) — британский актёр, номинант на премию «Тони» за роль второго плана в спектакле «Нормандские завоевания» (2009).
  (род. 1957) — ирландский ультрамарафонец, рекордсмен мира по пройденному за 48 часов расстоянию в помещении (с 2007).
 Мэнган-Лоренс, Ханна (род. 1991) — британско-австралийская актриса, номинант на премию Австралийского киноинститута за роль второго плана в сериале «Кровать из розы» (2008).